Marudi (district), een district in de Maleisische deelstaat Sarawak
 Marudi (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Marudi